Dieser Artikel behandelt die südkoreanische U-20 Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2010.

Testspiele 
In einem Testspiel am 2. Juli verloren die Fußballerinnen aus Südkorea gegen die deutsche Nationalmannschaft in Gießen mit 0:3.

Aufgebot

Vorrunde

Endrunde 
Als Zweitplatzierter der Gruppe D qualifizierte die Mannschaft sich für das Viertelfinale. Dort besiegte man die mexikanische Auswahl mit 3:1. Im Halbfinale unterlag das Team Deutschland mit 1:5. Das Spiel um Platz 3 konnte gegen Kolumbien mit 1:0 gewonnen werden.

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Weblinks 
 Frauen U20-Team WM2010 bei FIFA
 Koreanischer Fußballverband (englisch)

Sudkorea